Gonodactyloidea är en överfamilj av kräftdjur. Gonodactyloidea ingår i ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Gonodactyloidea 23 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Gonodactyloidea